|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Los Angeles (officieel JPMorgan Chase Open) van 2006 vond plaats van 7 tot en met 13 augustus 2006 in Carson nabij de Amerikaanse stad Los Angeles. Het was de 36e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 30 deel.

Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Maria Sjarapova bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Jelena Dementjeva uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zestiende geplaatste Servische Jelena Janković in drie sets. Dementjeva wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Los Angeles op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de tweede van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Jelena Dementjeva en Flavia Pennetta bereikten de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Samantha Stosur, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama in twee sets. Het was hun dertigste gezamenlijke titel. Ruano Pascual had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Suárez tien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Los Angeles 2006
Los Angeles